Els podiats (Podiata) són un grup d'organismes eucariotes que inclou Opisthokonta (animals i fongs) i Amoebozoa, així com petits grups relacionats de protozous flagel·lats i ameboflagelats. És considerat un clade que podria estar relacionat amb l'origen i primerenca evolució dels pseudòpodes. Els grups basals de Podiata s'han agrupat en Varisulca, els quals són usualment biflagelats que poden tenir pseudòpodes amples o prims.

Filogènia 
En la relació entre els diferents grups que ho componen, es pot observar que Varisulca és un grup basal probablement parafilètic de Unikonta, la qual cosa podria demostrar que els biflagelats constituirien un estat ancestral dels uniconts, en concordança amb la següent filogènia:

Referències 

Eucariotes